Вампи́р:
 Вампир — фантастическое существо, питающееся кровью.

В искусстве и поп-культуре 
 «Вампир» — рассказ английского писателя Джона Полидори, 1819.
 «Вампир» — опера немецкого композитора Генриха Маршнера, 1828. По рассказу Дж. Полидори.
 «Вампир» — картина норвежского художника Эдварда Мунка, 1893.
 «Вампир» — русский дореволюционный сатирический журнал.
 «Вампир» — кинофильм, 1932; Франция, Германия; реж. Карл Теодор Дрейер.
 «Вампир» — кинофильм, 1957; Мексика; реж. Фернандо Мендес.
 «Вампир» — кинофильм, 1957; США; реж. Пол Лэндрес.
 Vampyr — немецкая хэви-метал группа, существовавшая в 1983—1988 годах.
 «Вампир» — песня металл-группы «Ария».
 «Вампир» — песня певицы МакSим из альбома «Хорошо».

Игры

Настольные ролевые 
 Vampire: The Masquerade — настольная ролевая игра компании White Wolf Publishing, выходившая в 1991—2004 годах.
 Vampire: The Requiem — настольная ролевая игра компании White Wolf Publishing, издаётся с 2004 года.

Компьютерные 
 Vampire: The Masquerade – Redemption — компьютерная игра, основанная на сеттинге Vampire: The Masquerade, выпущенная в 2000 году.
 Vampire: The Masquerade – Bloodlines — компьютерная игра, основанная на сеттинге Vampire: The Masquerade, выпущенная в 2004 году.
 Vampyr — компьютерная игра в жанрах Action/RPG и survival horror, выпущенная в 2018 году.

Военная техника 
 РПГ-29 «Вампир» — ручной противотанковый гранатомёт. Разработан в СССР, принят на вооружение в 1989 году.
 De Havilland DH.100 Vampire — британский реактивный истребитель 1940—50-х годов.
 Zielgerät 1229 Vampir — немецкий прибор ночного видения времён Второй мировой войны.

Прочее 
 Вампир — обиходное название летучей мыши подсемейства вампировых.
 Адский вампир — глубоководный головоногий моллюск-детритофаг.
 Vampyr — марка пылесосов немецкой компании AEG.

См. также 
 Число-вампир
 Вампиры (значения)
 Вампирша (значения)
 Вампиры в искусстве
 Вампиры в кинематографе
 Вампиро (Иэн Ричард Ходжкинсон; род. 1967) — канадский рестлер.